Giorgio Vallortigara, neuroscienziato italiano
 Elena Vallortigara, atleta italiana, specialista nel salto in alto